Bañera puede referirse a: 
Una bañera o tina como pieza fija de fontanería utilizada para bañarse.
Una bañera de hidromasaje.
Camión bañera o tolvera (ver camión).